John Breckinridge (1760–1806) – amerykański polityk, senator z Kentucky i prokurator generalny Stanów Zjednoczonych
 John Cabell Breckinridge (1821–1875) – amerykański polityk, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych
 John Bayne Breckinridge (1913–1979) – kongresmen Stanów Zjednoczonych z Kentucky